Cymbacephalus är ett släkte av fiskar. Cymbacephalus ingår i familjen Platycephalidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Cymbacephalus